Billie Jean King ha battuto in finale Margaret Court 6-1 6-2.

Teste di serie

 Lesley Turner (semifinali) &  Billie Jean King (campionessa)
n/a 
 Rosie Casals (quarti di finale) &  Judy Tegart (semifinali)
n/a 
 Kerry Melville (terzo turno) &  Kathleen Harter (quarti di finale)
n/a 
 Mary-Ann Eisel (terzo turno) &  Margaret Court (finale)
n/a 
 Elena Subirats (secondo turno) &  Karen Krantzcke (quarti di finale)
n/a 
 Ada Bakker (primo turno) &  Gail Sherriff (terzo turno)
n/a 
 Helen Gourlay (primo turno) &  Lorraine Robinson (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1968